A 3314-es jelzésű autóbuszt Balassagyarmat Város Önkormányzata megrendelésére a Volánbusz Zrt. üzemelteti. Helyközi számozása ellenére Balassagyarmat helyi járataihoz tartozik. Az autóbuszvonal a Balassagyarmathoz tartozó Nyírjest és Galibapusztát köti össze a város belterületével, és a helyi járat díjszabása érvényes a vonalon.

Megállóhelyei

|-
!colspan=3|Perc (↓)
!width=25%|Megállóhely
!colspan=4|Perc (↑)
!width=30%|Megállóhelyet érintő járatok
!Fontosabb létesítmények
|-
|0||0||0||Autóbusz-állomás||18||15||25||20
|align=left|
|
|-
|1||1||2||Hunyadi utca||14||17||24||19
|align=left|
|
|-
|2||2||∫||Balassa utca||13||17||∫||18
|align=left|
|
|-
|3||3||∫||Deák Ferenc utca||12||15||∫||17
|align=left|
|
|-
|4||4||∫||Benczúr Gyula utca||11||14||∫||16
|align=left|
|
|-
|6||5||∫||Kis posta||9||13||∫||15
|align=left|
|
|-
|7||6||∫||Nyírjesi úti óvoda||8||12||∫||14
|align=left|
|
|-
|8||7||∫||Mártírok útja||7||11||∫||13
|align=left|
|
|-
|∫||∫||3||Civitas Fortissima tér||∫||∫||22||∫
|align=left|
|
|-
|∫||∫||5||Madách liget||∫||∫||20||∫
|align=left|
|
|-
|∫||∫||6||Kecskeliget||∫||∫||19||∫
|align=left|
|
|-
|∫||∫||7||Klapka György utca||∫||∫||18||∫
|align=left|
|
|-
|∫||∫||9||Vak Bottyán utca||∫||∫||16||∫
|align=left|
|
|-
|∫||∫||10||Ruhagyár||∫||∫||15||∫
|align=left|
|
|-
|10||9||12||Erdőgazdaság||5||9||14||11
|align=left|
|
|-
|12||11||14||Nyírjes, bejárati út||3||7||11||9
|
|
|-
|15||∫||16||Nyírjesi üdülő||0||∫||8||6
|
|Ridens Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
|-
|∫||11||∫||Nyírjes, bejárati út||∫||7||6||4
|
|
|-
|∫||15||∫||Kincsempuszta||∫||3||2||2
|
|
|-
|∫||18||∫||Galibapuszta||∫||0||0||0
|
|
|}

Források
 [ KMKK helyközi autóbusz menetrend]
 
 

Balassagyarmat autóbuszvonalai
Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai
Volánbusz